För författaren och journalisten, se Sergej Lebedev

Sergej Nikolajevitj Lebedev (ryska: Серге́й Никола́евич Ле́бедев), född 9 april 1948 i  Tashkent, Uzbekiska SSR, Sovjetunionen, är en uzbekisk-rysk politiker och underrättelseperson. 

Lebedev examinerades 1970 från Chernihiv-avdelningen av Kievs polytekniska institut. Han examinerades också 1978 från utrikesministeriets diplomatskola.

Han tjänstgjorde i Röda armén 1971–1972 och anställdes av KGB 1975.

Sergej Lebedev var chef för Ryska federationens yttre underrättelsetjänst (SVR) 2000–2007. 

År 2007 blev han vald till chef för Oberoende staters samvälde. År 2019 förlängdes mandatet till 2022.

Källor
Denna artikel är baserad på artikeln Sergey Lebedev (politician) på engelskspråkiga Wikipedia.
CIS verkställande kommitté leddes av chefen för den ryska underrättelsetjänsten på www.lenta.ru den 5 oktober 2007 (på ryska)

Noter

Ryska politiker under 2000-talet
Personer inom SVR
Personer inom KGB
Födda 1948
Levande personer
Män
Ryska militärer under 1900-talet
Personer från Tasjkent